Hinweis: Die Standardnormalverteilungstabelle ist ein Ergänzungsartikel zu den Artikeln Normalverteilung und Zentraler Grenzwertsatz. Dargestellt ist die Tabelle der 0-1-Normalverteilung.

Da sich das Integral der Normalverteilung 

nicht auf eine elementare Stammfunktion zurückführen lässt, wird für die Berechnung meist auf Tabellen zurückgegriffen. Diese gelten aber nicht für beliebige - und -Werte, sondern nur für die standardisierte Form der gaußschen Verteilung, bei der jeweils  und  ist (man spricht auch von einer 0-1-Normalverteilung, Standardnormalverteilung oder normierten Normalverteilung). Trotzdem ist die Tabelle auch für beliebige --Normalverteilungen nützlich, da sich diese auf sehr einfache Weise in eine 0-1 Verteilung überführen lassen.
Die folgende Tabelle der Standardnormalverteilung berechnet sich demnach durch

(weil  und ) für .

Flächeninhalte unter dem Graphen der Standardnormalverteilung 
 →

Anmerkung: Negative Werte werden aus Gründen der Symmetrie nicht angegeben, weil  ist.

Arbeiten mit der Tabelle

Aus der Tabelle kann die Wahrscheinlichkeit  für die Standardnormalverteilung ermittelt werden. Aufgrund des Zusammenhanges  (und damit auch wegen der Symmetrie der gaußschen Glockenkurve) sind hier nur die positiven Werte von  zu finden.

Ist nun die Wahrscheinlichkeit  für Werte von  im Intervall von 0 bis 4,09 gesucht, so steht  bis zum Zehntel in der linken Randzeile der Tabelle und das Hundertstel findet sich in der Kopfzeile. Dort, wo sich die zugehörige Zeile und Spalte kreuzen, steht die Wahrscheinlichkeit . 

Übersteigt  die Grenze von 4,09, dann gilt
, für 

Vorsicht ist bei der Umkehrung geboten, bei der eine Wahrscheinlichkeit vorgegeben und das dazugehörige  gesucht ist. Hier kann derjenige Wert  angesehen werden, der den geringeren Abstand zur vorgegebenen Wahrscheinlichkeit hat. Anschließend setzt man  aus der Zeile und Spalte dieses Wertes zusammen. Ist also z. B. die Wahrscheinlichkeit 0,90670 gegeben, so wird in der Tabelle der Wert 0,90658 (entspricht einem  von 1,32) gewählt, weil dieser viel näher liegt, als der nächste mögliche Wert von 0,90824 (wobei dieser ein  von 1,33 ergäbe). Das genauere Ergebnis für  von 1,321 erhält man durch die übliche (lineare) Interpolation, die hier ergibt (0,90670 - 0,90658) / (0,90824 - 0,90658) = 12/166, was rund 0,1 ist. Um diese 0,1 der Differenz von 1,32 und 1,33, also um 0,001, ist damit der untere Wert 1,32 auf 1,321 zu erhöhen.  

Anmerkung: Wurde eine beliebige --Normalverteilung in die Standardnormalverteilung transformiert, so muss die in der Tabelle abgelesene Wahrscheinlichkeit nicht mehr rücktransformiert werden, da eine flächengleiche Transformation vorliegt! (Wurde hingegen  aus der Tabelle ermittelt, so muss die Grenze  noch durch  berechnet werden.)

Beispielrechnung 

Gegeben sei eine Normalverteilung mit dem Erwartungswert  von 5 und der Standardabweichung  von 2. Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable  zwischen den Werten  und  liegt.

Betrachtet man die Gaußsche Glockenkurve, dann ist dies die Fläche unter dem Graphen der Wahrscheinlichkeitsdichte

, mit  und ,
welche durch  und  begrenzt wird.

Um die Wahrscheinlichkeit berechnen zu können, muss die zu dieser Wahrscheinlichkeitsdichte gehörige Verteilungsfunktion

transformiert werden (was im Kapitel Transformation der Normalverteilung im Artikel Normalverteilung formal beschrieben ist).
Durch die Transformation wird die Kurve mit dem Erwartungswert  der Standardabweichung  verschoben und gestaucht (bzw. gestreckt), sodass sie einer 0-1-Normalverteilung entspricht. Dabei verschieben sich aber auch die Grenzen  und , ebenfalls wird die Zufallsvariable  transformiert.

Dies geschieht durch
 bzw.  
(Das heißt bei der eigentlichen Berechnung müssen die Transformationsschritte der Verteilungsfunktion nicht durchgerechnet werden, sie dienen nur dem Verständnis, wie die z-Formel zustande kommt.)

Am Beispiel gezeigt:

Während man nun den Wert für  einfach aus der Tabelle bestimmen kann, muss man sich für  überlegen, dass die gesuchte Fläche (bzw. Wahrscheinlichkeit) sich von  bis zur Grenze −1 erstreckt. Durch die Symmetrie der Glockenkurve ist dies allerdings derselbe Wert wie von +1 bis . Von der Gesamtfläche unter der Kurve, die ja 1 ist (= Wahrscheinlichkeit für ein sicheres Ereignis) wird also  abgezogen, das heißt

Umgelegt auf das Beispiel ergibt sich

das heißt die gesuchte Wahrscheinlichkeit beträgt fast 70 Prozent.

Quantile 

In statistischen Anwendungen, z. B. im Rahmen von Hypothesentests zum Auffinden kritischer Werte, stellt sich oft auch die Frage: Welchen Wert hat das -Quantil , wann also gilt ?

Sucht man z. B. das 97,5-%-Quantil , d. h. , dann ergibt sich laut nebenstehender Tabelle  (gerundet auf sechs bzw. auf zwei Nachkommastellen).

Literatur

Weblinks 

Wahrscheinlichkeitsverteilung